Reeën, geslacht van twee soorten herten
Ree (dier), een klein, algemeen soort hert dat voornamelijk in Europa voorkomt
Siberische ree, een hertachtige die voorkomt in het noorden van Azië
Oprit naar een boerderij
Hans Ree, Nederlands schaker en publicist 

"Ree" is ook een verkorting voor "gereed" (zeemansterm, gebruikt bij het zeilen, vóór het overstag gaan, als antwoord op de vraag: "Klaar om te wenden?")